Sommeiller peut désigner :
 Germain Sommeiller (1815-1871), un ingénieur savoyard ;
 la pointe Sommeiller, une montagne des Alpes située à la frontière entre la France et l'Italie ;
 le col Sommeiller, un col des Alpes situé à la frontière franco-italienne, sous la pointe Sommeiller ;
 le glacier Sommeiller, un glacier de France situé en Savoie, sous la pointe Sommeiller ;
 le lac Sommeiller, un lac d'Italie situé dans le Piémont, sous la pointe Sommeiller, au col du même nom ;
 la villa Sommeiller, une voie du  de Paris, en France.